

H 

H
Musiklabel H